Уејпостла има више значења:

 Општина Уејпостла (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Уејпостла (Уејпостла, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику